Русских — русская фамилия.

Известные носители 

 Русских, Алексей Юрьевич (род. 1968) — российский государственный и политический деятель, врио Губернатора Ульяновской области с 2021 года.
 Русских, Анастасия Владимировна (род. 1983) — российская бадминтонистка.
 Русских, Анатолий Александрович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Русских, Анатолий Тихонович (род. 1937) — советский живописец-пейзажист, народный художник УАССР, заслуженный художник РФ.
 Русских, Афанасий Афанасьевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Русских, Леонид Валентинович (1973—2002) — Герой Российской Федерации.
 Русских, Наталья Александровна (род. 1985) — российская футболистка.
 Русских, Николай Андреевич (1928—1979) — советский художник.
 Русских, Пётр Егорович (1921—1949) — Герой Советского Союза.
 Русских, Харлампий Акимович (1915—1975) — Герой Советского Союза.